Релинген може бити:

 Релинген (Шлезвиг-Холштајн), општина у округу Пинеберг, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Релинген (Доња Саксонија), општина у округу Линебург, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.